Paradroid — компьютерная игра, написанная Эндрю Брэйбруком и опубликованная Hewson Consultants для компьютера Commodore 64 в  году. Ремейк игры был выпущен под названием Paradroid 90 для домашних компьютеров Amiga и Atari ST, и под названием Paradroid 2000 для Acorn Archimedes. Существует также несколько неофициальных ремейков для современных персональных компьютеров. В 2004 году версия для Commodore 64 была повторно выпущена как встроенная игра для C64 Direct-to-TV, а в 2008 эта версия была выпущена в Европе для Wii Virtual Console.

Описание 

Игра проходит на космическом корабле. Используется вид сверху. Корабль состоит из большого числа комнат и этажей, на которых находятся враждебные дроиды. Игрок управляет специальным дроидом под названием «Устройство влияния» () и должен уничтожить всех других дроидов на корабле. Каждый дроид (включая игрока) представлен кругом с трёхзначным числом. Числа в целом соответствуют «силе» или «уровню» дроида: чем больше число, тем больше уровень дроида. У «Устройства влияния» это число равно 001.

Основным способом уничтожения дроидов является «подключение» к ним, означающее их захват. Когда игрок захватывает другого дроида, предыдущий управлявшийся им дроид уничтожается.

Захват дроида происходит в мини-игре, включающей базовые электрические схемы и логические элементы. Целью является подать как можно большее напряжение на электрическую схему.

Когда игрок управляет другим дроидом, он получает доступ ко всем его системам, включая вооружение, броню, систему передвижения и источники питания. Других дроидов при этом можно уничтожать просто стреляя в них. Игрок может управлять дроидом лишь в течение ограниченного времени, обратно пропорциональному числу дроида. Если время истекает, контролируемый дроид уничтожается и игрок вновь переносится к «Устройству влияния (001)».

Восприятие 

Paradroid' 90 был признан 22-й лучшей игрой всех времён журналом Amiga Power.

Quazatron 

Стив Тёрнер, партнёр Эндрю Брэйбрука по компании Graftgold, написал версию Paradroid для ZX Spectrum, которая также была опубликована Hewson под названием Quazatron. В этой версии были сохранены основные особенности игрового процесса, но для отображения игрового поля использовалась изометрическая проекция.

Ссылки 

 Jester Interactive Publishing Ltd. — компания, владеющая правами на все продукты Graftgold
 Обзор Paradroid  на сайте www.RetrogamingHistory.com
 Страница, посвящённая Paradroid
 Birth of a Paradroid — дневник создателя игры
 Longplay (видео) на сайте www.c64-longplays.de
 Longplay (видео) на сайте www.archive.org/details/C64GVA230-Paradroid

Примечания 

Компьютерные игры 1985 года
Игры для Acorn Archimedes
Игры для iOS
Игры для Commodore 64
Игры жанра Shoot 'em up
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Virtual Console
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Научно-фантастические компьютерные игры
Игры для Amiga
Игры для Atari ST